

Patronymes 
Choulguine (masculin ;  ; en anglais Shulgin) ou Choulguina (féminin ;  ; en anglais Shulgina) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexander Shulgin (1925-2014), pharmacologue et chimiste américain
 Dmitri Choulguine (1785-1854), militaire et homme politique russe
 Maxime Choulguine (1983-), joueur de volley-ball russe

Patronyme russe